Дзирне () — фамилия латышского происхождения.  Существует вариант Дзирнис ().

Известные носители:
  — лютеранский пастор
 Дзирне Иоганнес-Карл-Христиан Христианович — врач.